Ла-Созьє́р-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 45 км на північ від Тулузи, 45 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 137 осіб у працездатному віці (15-64 років) 102 були активні, 35 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 61,5%). З 102 активних працювала 91 особа (57 чоловіків та 34 жінки), безробітних було 11 (6 чоловіків та 5 жінок). Серед 35 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 12 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 241,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Созьєр-Сен-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн